Сад камней:
 Сад камней — элемент японской архитектуры.
 Сад камней (фильм) — фильм Френсиса Форда Копполы 1987 года.